

Sigle 
 Distinguished Service Order –  decorazione militare del Regno Unito

Codici 
 dso – codice ISO 639-3 della lingua desiya oriya

Musica 
 Deutsches Symphonie Orchester Berlin
 Dallas Symphony Orchestra